План Б (фильм):
 План Б (фильм, 2001) — фильм Грега Йейтэйнса.
 План Б (фильм, 2009) — фильм Марко Бергера.
 План Б (фильм, 2010) — фильм Алана Пола.